Лициния () е римлянка, омъжена за Катон Стари и майка на Марк Порций Катон Лициниан, който е римски политик. След смъртта ѝ съпругът ѝ се жени за Салония, дъщеря на един освободен.

Синът ѝ Лициниан получава своето когномен от нея, за да се различава от брат си Марк Порций Катон Салониан, който баща му Катон Стари има от Салония.

Жени от Древен Рим
Лицинии